Kasabian – album koncertowy grupy Kasabian, nagrany w londyńskim Brixton Academy 16 grudnia 2004 roku. Materiał jest dostępny wyłącznie do ściągnięcia z Internetu.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Kasabian
Albumy koncertowe nagrane w Brixton Academy
Albumy muzyczne wydane w roku 2005
Albumy RCA Records